Turransaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turransaari (ö, lat 65,82, long 29,50), Norra Österbotten, Koillismaa, 
 Turransaari (ö, lat 65,93, long 29,62), Norra Österbotten, Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar